Königshofer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Königshofer (1787–1861), österreichischer Industrieller
 Lukas Königshofer (* 1989), österreichischer Fußballtorhüter
 Oskar Königshofer, deutscher Mediziner, Geh. Hofrat, Stuttgart († 1911)
 Roland Königshofer (* 1962), österreichischer Radrennfahrer
 Werner Königshofer (* 1953), österreichischer Politiker (ehemals FPÖ)

Königshofer steht ebenfalls für:

 Original Königshofer, Bier der Brauerei Königshof